Jan van Stolk (politicus) (1826-1880)
Jan van Stolk (keramist) (1920-1997)